Брум может означать:

Географические объекты 
 Брум — город в Австралии.
 Брум — аэропорт в городе Брум.
 Брум — округ штата Нью-Йорк, США.

Персоналии 
 Брум, Альфео (1898—1972) — вице-президент Уругвая в 1947-1952 годах.
 Брум, Бальтасар (1883—1933) — президент Уругвая в 1919—1923 годах.
 Брум, Генри (1778—1868) — британский государственный деятель.
 Брум, Джейкоб (1752—1810) — американский предприниматель и политик из округа Нью-Касл, штат Делавэр.
 Брум, Джон (1913—1999) — американский сценарист комиксов.
 Брум, Джон Эгертон (1901—1985) — британский военный моряк, участник Первой мировой и Второй мировой войн.
 Брум, Дэвид (в монашестве Даниил; род. 1954) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Санта-Роузский, викарий Епархии Запада.
 Брум, Кристофер Эдмунд (1812—1886) — английский миколог.
 Брум, Роберт (1866—1951) — южноафриканский доктор и палеонтолог.

См. также 
 Бальтасар-Брум — муниципалитет в Уругвае. 
 Скил Брум — горная вершина в системе Каракорум, расположенная на спорной территории Гилгит-Балтистан.